Skrót DRT może oznaczać:
 Durham Region Transit 
 Downtown Relief Line – proponowana linia metra w Toronto
 DRT Entertainment
 Dokumentacja techniczno-ruchowa